Разведка боем — способ получения актуальной информации о противнике путём навязывании ему боевого контакта со специально подготовленными к этому частями.

В культуре и искусстве 
 «Разведка боем» — популярная песня Владимира Высоцкого. 
 «Разведка боем» — американский художественный фильм.